Zero-G steht für:

 Zero-G: Book 1, Roman von William Shatner
 Zero-G, Beiname des ehemals für Parabelflüge genutzten Airbus A300B2 von Novespace, siehe Airbus A300#A300B2 ZERO-G
 Zero-G, Beiname des für Parabelflüge genutzten Airbus A310 von Novespace, siehe Konrad Adenauer (Flugzeug)#A310 als „Konrad Adenauer“ (1991–2011)
 Zero-G (Studio), ein japanisches Animationsstudio

Zero-G ist Abkürzung von:

 zero-gravity, englisch für „ohne Gravitation“
 Zero Gravity Corporation, US-amerikanischer Parabelfluganbieter

ZEROG